Der 50-km-Ultramarathon Rodgau ist einer der größten und bekanntesten Ultramarathons in Deutschland.

Organisation 
Der Ultramarathon findet seit 2000 in Rodgau statt und wird vom RLT Rodgau (Rodgau Lauftreff 1983 e. V.) organisiert.

Die Strecke besteht aus einem nach IAAF-Regeln vermessenen flachen 5-km-Rundkurs mit Start und Ziel in der Freizeitanlage Gänsbrüh, der zehn Mal durchlaufen werden muss.
Sie ist teilweise asphaltiert und in anderen Streckenabschnitten besteht sie aus Wald- und Feldwegen.
Die Zeitmessung erfolgt hier per Bibchip.

Bei der 18. Austragung im Januar 2017 sind von 980 gemeldeten schließlich 528 Athleten im Ziel angekommen.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:56:18 h, Benedikt Hoffmann, 2018
 Frauen: 3:32:44 h, Tinka Uphoff, 2016

Siegerliste

Entwicklung der Finisherzahlen

Weblinks 
 Website des RLT Rodgau
 Laufberichte und Meldungen vom Ultramarathon Rodgau auf marathon4you.de
 Ultramarathon Rodgau auf steppenhahn.de mit Links zu weiteren Laufberichten
 Rodgau: Ultra-Marathon im Schneegestöber, Artikel von Stephen Wolf in der Frankfurter Rundschau, 1. Februar 2010 (mit Fotostrecke)

Einzelnachweise 

Rodgau, 50-km-Ultramarathon
Sportveranstaltung im Landkreis Offenbach
Sport (Rodgau)
Laufveranstaltung in Deutschland
Gegründet 2000
Erstveranstaltung 2000